

Patronyme 
Louis-Edmond Panneton (1848-1935), avocat, juge et politicien québécois ; 
Philippe Panneton dit Ringuet (Trois-Rivières,  - ), romancier et essayiste québécois (canadien) ;
Philippe-Élizé Panneton (1840-?), un homme politique canadien.

Entreprise 
Le clan Panneton est une entreprise canadienne de déménagement.

Prix littéraire 
Le Prix littéraire Marcel-Panneton a été créé en 1984 par la bibliothèque centrale de prêt de la Mauricie.

Divers 
Le panneton est la partie d’une clef qui entre dans la serrure.